Campo Largo bezeichnet:
 Campo Largo (Chaco), Hauptstadt des Departamento Independencia in der Provinz Chaco im Norden Argentiniens
 Campo Largo (Tarija), Ortschaft im Departamento Tarija in Bolivien
 Campo Largo (Paraná), Stadt im Bundesstaat Paraná in Brasilien